Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Dyduch (1925–1939) – harcerz
 Grzegorz Dyduch (ur. 1969) – lekarz
 Henryk Dyduch (1896–1940) – major piechoty
 Jan Dyduch (ur. 1956) – karateka
 Jan Maciej Dyduch (1940–2018) – ksiądz katolicki
 Ludwik Dyduch (1889–1946) – inżynier, przemysłowiec i urzędnik konsularny
 Marek Dyduch (ur. 1957) – polityk
 Wojciech Dyduch (ur. 1974) – ekonomista